Een verkeersweg:
A602 (België)
A602 (Duitsland), zie Bundesautobahn 602
A602 (Groot-Brittannië)